Michael Binzer (ur. 3 stycznia 1969 w Roskilde) – duński biegacz narciarski, trzykrotny olimpijczyk.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Bibliografia 

 Profil na stronie FIS 
  na sports-reference.com 

Duńscy biegacze narciarscy
Duńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Urodzeni w 1969
Ludzie urodzeni w Roskilde